Het woord ontologie kan aan verschillende zaken refereren.

Ontologie (filosofie), een tak van de filosofie
Ontologie (informatica), een begrip uit de informatica